Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2006 года проходил в Зальцбурге, Австрия, с 20 по 24 сентября. Были проведены групповые гонки и индивидуальные гонки на время с раздельного старта среди мужчин, женщин и мужчин не старше 23 лет. Свои первые чемпионские титулы завоевали Паоло Беттини и Фабиан Канчеллара, в групповой и раздельной гонках соответственно. В женской групповой гонке победу одержала 19-летняя Марианна Фос, первый год выступавшая на взрослом уровне.

Призёры

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт
Результаты чемпионата мира на сайте UCI

2006
Спорт в Австрии в 2006 году
Чемпионаты мира в Австрии
2006 год в велоспорте
Спорт в Зальцбурге
Сентябрь 2006 года
Велоспорт в Австрии